Сушица () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Симитли. Находится примерно в 7 км к югу от центра города Симитли и примерно в 21 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 84 человека, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области